Pisana ima više značenja:
 Pisana, Avellino
 Pisana, Padova